Armorique bezeichnet:

 Armorique (Schiff, 1972), ehemalige Fähre von Brittany Ferries
 Armorique (Schiff, 2009), Fähre von Brittany Ferries